Eremomycetaceae är en familj av svampar. Eremomycetaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eremomycetaceae